David Eccles peut faire référence à:

 David Eccles (1904–1999), homme politique conservateur britannique
 David Eccles (1849–1912), homme d'affaires américain né en Écosse
 David Eccles (acteur), acteur de doublage américain, rédacteur en chef et compositeur, connu pour avoir été la voix de Krumm dans Drôles de monstres.